Kabin kan syfta på:

 Förarkabin – den del av ett flygplan där piloten eller piloterna styr flygplanet
 Kabinbana – en typ av linbana
 Tryckkabin – en tät behållare vars uppgift är att skydda något (vanligen människor eller djur) från omgivningens tryck